Маріямпольський повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі:
 Маріямпольський повіт — повіт у сучасній Литві;
 Маріямпольський повіт — історичний повіт у Августівській, потім Сувалкській губернії Російський імперії (1841-1918).